Інцкірвелі Леван Григорович (1 червня 1927(19270601), Тбілісі) — грузинський радянський баскетболіст і тренер. 
 П. Інцкірвелі - актор